У́лица Степа́на Банде́ры () — улицы в различных населённых пунктах Украины, названные в честь украинского политического деятеля, идеолога и теоретика украинского национализма С. А. Бандеры:

 Улица Степана Бандеры в Белой Церкви.
 Улица Степана Бандеры в Бердичеве.
 Улица Степана Бандеры в Бережанах.
 Улица Степана Бандеры в Бориславе.
 Улица Степана Бандеры в Борисполе.
 Улица Степана Бандеры в Борщёве.
 Улица Степана Бандеры в Броварах.
 Улица Степана Бандеры в Бродах.
 Улица Степана Бандеры в Бурштыне.
 Улица Степана Бандеры в Бучаче.
 Улица Степана Бандеры в Великих Мостах.
 Улица Степана Бандеры в Владимире-Волынском.
 Улица Степана Бандеры в Дрогобыче.
 Улица Степана Бандеры в Житомире.
 Улица Степана Бандеры в Ивано-Франковске.
 Улица Степана Бандеры в Изяславе.
 Улица Степана Бандеры в Калуше.
 Улица Степана Бандеры в Катеринополе.
 Улица Степана Бандеры в Ковеле.
 Улица Степана Бандеры в Коломые.
 Улица Степана Бандеры в Коростене.
 Улица Степана Бандеры в Корсуне-Шевченковском.
 Улица Степана Бандеры в Луцке.
 Улица Степана Бандеры во Львове.
 Улица Степана Бандеры в Мукачеве.
 Улица Степана Бандеры в Николаеве.
 Улица Степана Бандеры в Нововолынске.
 Улица Степана Бандеры в Новограде-Волынском.
 Улица Степана Бандеры в Овруче.
 Улица Степана Бандеры в Первомайске.
 Улица Степана Бандеры в Ровно.
 Улица Степана Бандеры в Самборе.
 Улица Степана Бандеры в Старом Самборе.
 Улица Степана Бандеры в Стрые.
 Улица Степана Бандеры в Сумах.
 Улица Степана Бандеры в Трускавеце.
 Улица Степана Бандеры в Умани.
 Улица Степана Бандеры в Хмельницком.
 Улица Степана Бандеры в Христиновке.
 Улица Степана Бандеры в Черновцах.
 Улица Степана Бандеры в Шепетовке

Переулки 
 Переулок Степана Бандеры в Кременчуге.
 Переулок Степана Бандеры в Хмельницком.

Проспекты 
 Проспект Степана Бандеры в Киеве.
 Проспект Степана Бандеры в Тернополе.

Степан Бандера
Улицы, названные в честь Степана Бандеры